Пирдоп:

 Пирдоп — город в Болгарии. Находится в Софийской области, центр общины Пирдоп.
 Пирдоп — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области.